В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Хардимэн ():

 Хардимэн — округ в штате Теннесси
 Хардимэн — округ в штате Техас